Simon Greul derrotou Gastão Elias por 2–6, 7–6(7–5), 7–5 na final e conquistou o torneio.

Cabeças-de-Chave

 Rubén Ramírez Hidalgo (Semifinais)
 Andreas Haider-Maurer (Primeira Rodada)
 João Sousa (Primeira Rodada)
 Adrian Ungur (Primeira Rodada)

<li>  Guido Pella (Segunda Rodada)
<li>  Thiago Alves (Quartas de final)
<li>  Thiemo de Bakker (Segunda Rodada)
<li>  João Sousa (Primeira Rodada)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples
Tênis de 2012 no Brasil